UUG steht für:
 Ulmer Universitätsgesellschaft e. V., der Förderverein der Universität Ulm
 Unix User Group, einen Zusammenschluss von Personen mit gemeinsamen Interesse am Betriebssystem Unix
 Uracil, Uracil, Guanin, eine genetische Codierung der Aminosäure Leucin

UUG